Samsara Room — компьютерная игра в жанре point and click головоломки разработанной и изданной независимой Нидерландской студией Rusty Lake в 2020 году для платформ Windows, Android, MacOS, iPhone.

Игровой процесс 

Samsara Room – компьютерная игра в жанре point and click-головоломки. Игра также является представителем жанра room escape – игрок оказывается в комнате, из которой ему необходимо выбраться, попутно собирая важные для сюжета предметы.

Сюжет 
Вы просыпаетесь в незнакомой комнате, которую никогда раньше не видели. Здесь много случайных предметов и мебели, но не хватает одной вещи... двери, чтобы выйти. Найдите способ покинуть комнату, взаимодействуя с объектами в этом уникальном приключении point & click. В этом странном сюрреалистическом месте все не так, как кажется, только нестандартно мысля, вы разгадаете загадку и сбежите.

Отзывы 
Редактор сайта Buried Treasure поставил хорошую оценку игру отметив планку качества проекта которую разработчики удерживают с каждой игрой «О боже мой, поймите это, да и вообще все остальные игры, которые они создали. Сыграйте в них все, и вы, скорее всего, только окончательно сойдёте с ума. Я их обожаю, и этот полностью соответствует их репутации.».

Джорджио Мелани с сайта Multiplayer.it похвалил стиль и механику проекта, но отметил что игра очень короткая и некоторым головоломкам не хватает «абстракции».

Примечания 

Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры 2020 года